Фа минор (f-moll) — минорная тональность. Имеет четыре бемоля при ключе — си, ми, ля и ре.

Некоторые произведения в этой тональности 
 Вивальди — Концерт № 4 «Зима» RV 297 из цикла Времена года (Вивальди);
 Лист — Трансцендентный этюд № 10 «Аппассионата», Мазурка фа минор (спорно), Концертный этюд № 2;
 Бах — Концерт № 5 для клавира и струнных BWV 1056;
 Бетховен — Соната для фортепиано № 1, Соната для фортепиано № 23 («Аппассионата»), Увертюра «Эгмонт», Квартет для струнных № 11;
 Шопен — Концерт для фортепиано с оркестром № 2, Баллада № 4, Фантазия фа минор, Этюд опус 10 № 9, Этюд опус 25 № 2 «Пчёлы», Прелюдия опус 28 № 18, Ноктюрн опус 55 № 1, Мазурка опус 63 № 2, Мазурка опус 68 № 4 (посмертно);
 Франк — Фортепианный квинтет;
 Дюка — Симфоническая поэма «Ученик чародея»
 Чайковский — Симфония № 4;
 Воан-Уильямс — Концерт для тубы с оркестром, Симфония № 4;
 Скрябин — Соната для фортепиано № 1;
 Шостакович — Струнный квартет № 11, Симфония № 1;

Тональности
Минор